Renton ist der Name folgender Orte:

 Renton (Washington), Stadt im King County, Washington, Vereinigte Staaten
 Renton (West Dunbartonshire), Dorf in West Dunbartonshire, Schottland, Vereinigtes Königreich
 Renton (Ontario), Ort in Ontario, Kanada

Renton ist der Familienname folgender Personen:
 David Renton, Baron Renton (David Lockhart-Mure Renton; 1908–2007), britischer Politiker (National Liberal Party, Conservative Party)
 Kristen Renton (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Tim Renton, Baron Renton of Mount Harry (1932–2020), britischer Wirtschaftsmanager und Politiker (Conservative Party)